A308 ou A-308 peut faire référence à :

Route 
  Voie rapide espagnole A-308 reliant Iznalloz à Darro.

Véhicules 
 Van Hool A308, un autobus fabriqué par Van Hool ;
 Van Hool NewA308, un autobus fabriqué par Van Hool.